Плутос  ( — багатство, достаток; щастя) — син Ясіона й Деметри, бог багатства.
 Плутос (п'єса) (грец. Πλούτος — Багатство) — п'єса Арістофана, написана 380 до н. е.